Cerreto kan verwijzen naar de volgende Italiaanse onderwerpen:

Plaatsen
 Cerreto (Sorano) - plaats in de regio Toscane
 Castel Cerreto - plaats in de regio Lombardije

Gemeenten in de regio Piëmont
 Cerreto Castello
 Cerreto d'Asti
 Cerreto Grue
 Cerreto Langhe

Gemeenten elders
 Cerreto Laziale - gemeente in de regio Lazio
 Cerreto Sannita - gemeente in de regio Campania
 Cerreto d'Esi - gemeente in de regio Marche
 Abbadia Cerreto - gemeente in de regio Lombardije
 Cerreto Guidi - gemeente in de regio Toscane
 Cerreto di Spoleto - gemeente in de regio Umbrië

Overig
 Bisdom Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti - bisdom in de regio Campania